Raúl García – hiszpański piłkarz
 Raúl García – meksykański bokser
 Raúl García – peruwiański piłkarz
 Raúl García – kubański koszykarz
 Raúl García – meksykański zapaśnik
 Raúl García Pierna – hiszpański kolarz
 Raul Pichi Garcia – salwadorski piłkarz